

Események
A gutik betörése véget vet az Akkád Birodalomnak.

Fontos személyek

Találmányok, felfedezések 

-77